Hạ Longbaai - Een baai in Vietnam
Hạ Long - Een stad in Vietnam